Ford House steht für folgende Gebäude:

im Vereinigten Königreich:
 Ford House (Cambridgeshire)
 Ford House (Devon)
 Ford House (Midlothian)
 Ford House (Shropshire)
 Ford House (Staffordshire)
 Ford House (Wokingham)

im NRHP der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Ford House (Mississippi) in Sandy Hook, Mississippi, NRHP-ID 71000457
 James Ford House in Lawrenceville, Pennsylvania, NRHP-ID 75001667
 Justina Ford House in Denver, Colorado, NRHP-ID 84000244
 William Ford House in Brownsville, Kentucky, NRHP-ID 80001506
 Zachariah Ford House in Pleasant Grove, Arkansas, NRHP-ID 85002206